

Presentación previa 
Danilo Petrović y Tak Khunn Wang eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Gero Kretschmer y Alexander Satschko ganaron el título tras derrotar en la final Andreas Mies y Oscar Otte.

Cabeza de serie 

  Hans Podlipnik-Castillo /  Andrei Vasilevski (Semifinales)
  Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Jordan Thompson /  Andrew Whittington ''(Semifinales)
  Gong Maoxin /  Zhang Ze ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Qingdao 2017